Peterson Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Peterson Island (ö i Antarktis, lat -66,47, long 110,50), 
 Peterson Island (ö i Antarktis, lat -66,37, long -66,52), 

Robotskapade Antarktisförgreningar